Пуассі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 24 км на захід від Парижа, 16 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15664 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 36832,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Відомі особи 
2006 року в Пуассі помер відомий джазовий музикант Клод Лютер.

Посилання 

 місто Пуассі, Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Пуассі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Івлін